Le patronyme « Degraeve » recouvre deux personnalités : 

 Jean-Marc Degraeve, joueur d'échecs français.
 Jean Degraeve, homme politique français. 

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand